Ивановский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Существующие 
 Ивановский сельсовет — в Курьинском районе Алтайского края.
 Ивановский сельсовет — в Зейском районе Амурской области.
 Ивановский сельсовет — в Ивановском районе Амурской области.
 Ивановский сельсовет — в Селемджинском районе Амурской области.
 Ивановский сельсовет — в Давлекановском районе Башкортостана.
 Ивановский сельсовет — в Хайбуллинском районе Башкортостана.
 Ивановский сельсовет — в Партизанском районе Красноярского края.
 Ивановский сельсовет — в Шарыповском районе Красноярского края.
 Ивановский сельсовет — в Рыльском районе Курской области.
 Ивановский сельсовет — в Солнцевском районе Курской области.
 Ивановский сельсовет — в Большемурашкинском районе Нижегородской области.
 Ивановский сельсовет — в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Ивановский сельсовет — в Семёновском районе Нижегородской области.
 Ивановский сельсовет — в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Ивановский сельсовет — в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Ивановский сельсовет — в Бековском районе Пензенской области.
 Ивановский сельсовет — в Вашкинском районе Вологодской области.
 Ивановский сельсовет — в Череповецком районе Вологодской области.
 Ивановский сельсовет — в Еланском районе Волгоградской области.
 Ивановский сельсовет — в Октябрьском районе Волгоградской области.

Упразднённые 
 Ивановский сельсовет — в Данковском районе Липецкой области (до 2011).
 Ивановский сельсовет — в Звенигородском (до 1921) и Воскресенском (1921—1929) уездах Московской губернии
 Ивановский сельсовет — в Балашихинском районе Московской области (упразднён в 1960).
 Ивановский сельсовет — в Виноградовском районе Московской области (до 1923, 1925—1929, 1934—1939).
 Ивановский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (1924—1939).
 Ивановский сельсовет — в Дмитровском (до 1935, 1957—1958) и Коммунистическом (1935—1957) районах Московской области.
 Ивановский сельсовет — в Истринском (1954—1957, 1960—1963, 1965—1994), Красногорском (1957—1960) и Солнечногорском (1963—1965) районах Московской области.
 Ивановский сельсовет — в Михневском (1929—1959) и Ступинском (1959—1994) районах Московской области.
 Ивановский сельсовет — в Рузском (1929—1954, 1958—1959, 1962—1963, 1965—1994) и Можайском (1963—1965) районах Московской области.
 Ивановский сельсовет — в Кочубеевском районе Ставропольского края (до 2020).

Украина 

Ивановский сельский совет ()

Винницкая область 
 Ивановский сельский совет — Винницкий район.
 Ивановский сельский совет — Калиновский район.

Днепропетровская область 
 Ивановский сельский совет — Межевский район
 Ивановский сельский совет — Петриковский район.

Донецкая область 
 Ивановский сельский совет — Волновахский район.
 Ивановский сельский совет — Покровский район.

Житомирская область 
 Ивановский сельский совет — Житомирский район.
 Ивановский сельский совет — Малинский район.

Запорожская область 
 Ивановский сельский совет — Каменско-Днепровский район.

Киевская область 
 Ивановский сельский совет — Белоцерковский район.
 Ивановский сельский совет — Богуславский район.
 Ивановский сельский совет — Ставищенский район.

Кировоградская область 
 Ивановский сельский совет — Долинский район.
 Ивановский сельский совет — Кропивницкий район.
 Ивановский сельский совет — Новоархангельский район.
 Ивановский сельский совет — Новоукраинский район.
 Ивановский сельский совет — Петровский район.
 Ивановский сельский совет — Светловодский район.

Львовская область 
 Ивановский сельский совет — Перемышлянский район.

Николаевская область 
 Ивановский сельский совет — Арбузинский район.
 Ивановский сельский совет — Врадиевский район.
 Ивановский сельский совет — Очаковский район.

Одесская область 
 Ивановский сельский совет — Любашёвский район.

Полтавская область 
 Ивановский сельский совет — Кобелякский район.
 Ивановский сельский совет — Семёновский район.

Ровненская область 
 Ивановский сельский совет — Корецкий район.

Сумская область 
 Ивановский сельский совет — Великописаревский район.

Тернопольская область 
 Ивановский сельский совет — Подволочисский район.
 Ивановский сельский совет — Теребовлянский район.

Харьковская область 
 Ивановский сельский совет — Барвенковский район. 
 Ивановский сельский совет — Волчанский район.
 Ивановский сельский совет — Чугуевский район.

Херсонская область 
 Ивановский сельский совет — Высокопольский район.
 Ивановский сельский совет — Чаплинский район.

Хмельницкая область 
 Ивановский сельский совет — Славутский район.

Черкасская область 
 Ивановский сельский совет — Уманский район.
 Ивановский сельский совет — Чигиринский район.

Черниговская область 
 Ивановский сельский совет — Семёновский район.
 Ивановский сельский совет — Черниговский район.

Крым 
 Ивановский сельский совет — Нижнегорский район.
 Ивановский сельский совет — Сакский район.